La Coppa della Regina o Copa de la Reina è l'equivalente femminile della Coppa del Re, ovvero la Coppa di Spagna di numerose discipline sportive femminili di squadra.

 Coppa della Regina, coppa di Spagna di calcio femminile
 Coppa della Regina, coppa di Spagna di hockey su pista femminile
 Coppa della Regina, coppa di Spagna di pallacanestro femminile
 Coppa della Regina, coppa di Spagna di pallanuoto femminile
 Coppa della Regina, coppa di Spagna di pallavolo femminile
 Coppa della Regina, competizione calcistica disputata in Thailandia dal 1970 al 2010

Pagine correlate 
 Coppa del Re (disambigua)